A Suécia dispõe de 1800 centrais hidroelétricas/usinas hidrelétricas (vattenkraftverk) aproveitando a existência de numerosos rios, especialmente na região do norte, e produzindo metade da energia elétrica do país. Cerca de 200 são instalações de grandes dimensões.

As 3 maiores barragens da Suécia

 Barragem de Harsprånget no Lule 
 Barragem de Stornorrfors no Ume 
 Barragem de Porjus no Lule

Lista das maiores barragens da Suécia

Fontes

Ligações externas
 

Barragens da Suécia
barragens da Suécia